Pidhorodne (în ) este un sat în comuna Skrahlivka din raionul Berdîciv, regiunea Jîtomîr, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Pidhorodne era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%).

Note 

Pidhorodne, Berdîciv, Jîtomîr
Pidhorodne, Berdîciv, Jîtomîr
Pidhorodne, Berdîciv, Jîtomîr